Gheorghiu est un nom de famille d'origine roumaine porté par les personnes notables suivantes :

 Angela Gheorghiu est une soprano roumaine.
 Camille Gheorghiu est une nageuse française.
 Florin Gheorghiu est un joueur d'échecs roumain.
 Gheorghe Gheorghiu-Dej fut le chef de l'état communiste de la Roumanie de 1948 jusqu'à sa mort en 1965. Il avait donné son nom à une ville du pays, nommée aujourd'hui Oneşti. Lica Gheorghiu, actrice, était sa fille.
 Luminita Gheorghiu (1949-2021), actrice roumaine.
 Mihnea Gheorghiu (1919-2011), écrivain, traducteur, scénariste et cinéaste roumain, membre de l'Académie roumaine depuis 1996.
 Ştefan Gheorghiu est un violoniste roumain.
 Teo Gheorghiu est un jeune pianiste suisse d'origine roumaine et acteur du film Vitus.
 .

Homonymie de patronyme
Patronyme roumain